Ogorzelec – wieś w Polsce w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra
 Ogorzelec – wieś w Polsce woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice
 Ludwika Ogorzelec – polska artystka rzeźbiarz